Denso Corporation (株式会社デンソー, Kabushiki-Gaisha Densō?) és una companyia multinacional fabricant de components per a automoció. Té la seu a la ciutat de Kariya, Aichi, Japó.

En 2013, Denso constava de 184 filials (68 al Japó, 34 a Amèrica, 34 a Europa i 48 a Àsia/Oceania), amb un total de 132 276 empleats. La companyia fabrica en una vintena de països, com Índia, Mèxic o Indonèsia per acomodar-se a una demanda global per als seus productes. En 2013, Denso Corporation va ser inclosa amb el número 242 en la llista de la revista Fortune 500, amb uns ingressos totals de $43.100 milions.

Història 
Desgajada de Toyota Motors, Nippon Dens Co. Ltd. (日本電装株式会社, Nippon Densō Kabushiki-Gaisha?) Ltd. va ser fundada en 1949. Aproximadament, un 25% de la companyia està en mans de Toyota Motor. Malgrat ser una part del Grup Toyota, les seves vendes no són tingudes en compte en el gegant japonès. Actualment, Dens Corporation és la quarta companyia mundial de fabricants de components per a l'automoció.

Denso és una paraula japonesa, un acrònim, 電装 (Den-Sota), originada de l'abreviatura de les paraules Den-Ki (elèctric) i Sota-Chi (equipament).

Vendes 
La companyia és coneguda per la fabricació de gairebé totes les parts dels vehicles d'automoció, per exemple els components del motor Diésel, de Gasolina, components de vehicles híbrids, sistemes de control del clima, grups d'instruments, Coixí de seguretat i sistemes de seguretat, presistemas de radar, bugies i un llarg etcètera. A més, Dens també desenvolupa i fabrica components anés de l'òrbita de l'automoció, com a equipaments de calor, robots industrials o el Codi QR. Un robot de Dens Industrial va obtenir una atenció pública àmplia al Japó amb motiu d'un nou joc de Shogi (escacs japonesos) per a jugadors professionals.

En 2014, les vendes globals de Dens Corporation es van distribuir com segueix:
 Sistemes tèrmics 30.4%
 Powertrain Sistemes de control 35.0%
 Sistemes electrònics 15.3%
 Sistemes elèctrics 9.4%
 Motors elèctrics 7.0%
 Altres productes d'Automoció 1.4%
 Sistemes industrials, Productes de Consumidor 1.1%
 Uns altres No-Automotive Products 0.4%

Motorsports 
Denso patrocina diverss activitats Motorsport al voltant del mundials incloent el FIA Mundials Endurance Campionat, Fórmula Nippon i Japó Super GT 500/300. Toyota TS030 Híbrid utilitzen un Denso Kinetic Sistema de Recuperació de l'Energia (quin consta de: Unitat de Generador del Motor (MGU), Motor Elèctric i Inverter) va acabar segon en les 2013 24 Hores de li Mans.

Denso QR 
Dens QR és un subsidiari que productes productes d'identificació automàtica (barra-lectors de codi i va relacionar productes), robots industrials i controladors de lògica programable. Estan notats per crear el dos dimensional QR codi, és un membre de l'Associació de Robot del Japó i donar suport al ORiN estàndard.

Denso International Amèrica 
Dens International Amèrica és la filial americana de Dens Corporation. En 1970, Dens va decidir expandir-se en el continent americà. En 1971, es funda Denso Sales Califòrnia, Inc., en la localitat de Hawthorne, Califòrnia. La companyia tenia 12 associats nord-americans. L'objectiu de Denso Sales Califòrnia era promoure sistemes d'aire condicionat per als vehicles japonesos. Al maig de 1975, Denso va obrir una divisió de vendes, Denso Sales, en Southfield, Míchigan. Al setembre de 1975, Denso International Amèrica va obrir un centre de servei en Cedar Falls, Iowa, en col·laboració amb la companyia de tractors i vehicles agrícoles John Deere, incloent motors starter i meter.

Denso International Amèrica empra a més de 17,000 persones en 38 fàbriques repartides per Amèrica del Nord, Centre i Amèrica del Sud. En 2008, va obtenir unes vendes de $8.300 milions.

Sancions 
El gener de 2012, el Departament de Justícia dels EE.UU. va anunciar després dos anys de recerca que havia descobert part d'un preu massiu que fixa esquema en quin Dens i Yazaki va jugar una funció significativa. La conspiració, el qual preus fixos i va destinar components a tals fabricants automobilístics com Toyota i Profunda, estesos de Míchigan al Japó, on estava també sota recerca. Denso va acordar pagar una multa de 78 milions de dòlars.

Vegeu també 
 EcoCute - CO2 refrigerant va basar condicionador d'aire de l'automòbil
 FC Kariya

Referències

Enllaços externs 
 (Japonès) DENS Japó d'empresa
 (Inglés) DENS Global
 (Inglés) DENS l'empresa anglesa
 "Llibres d'història de la companyia (Shashi)". «Company history books (Shashi)». Shashi Interest Group. April 2016. Abril 2016. Wiki Col·lecció de treballs bibliogràfics en Dens

Empreses que cotitzen a la Borsa de Tòquio
Toyota